Sinak est :
En Indonésie, Sinak, un distrik de la province de Papouasie;
En Iran, Sinak, une localité près de Téhéran.